Mesa lahko pomeni:

 Mesa, mesto v Arizoni, ZDA
 Anderson Mesa, observatorij v Arizoni, ZDA
 Terry de la Mesa Allen, ime dveh ameriških častnikov